

Persone
 Anthony Pettis (1987) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Austin Pettis (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Bridget Pettis (1971) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Dante Pettis (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Jerry Pettis (1916-1975) – politico statunitense
 Madison Pettis (1998) – attrice, doppiatrice e modella statunitense
 Sergio Pettis (1993) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Shirley Neil Pettis, nata McCumber (1924-2016) – politica statunitense

Altro
 Teorema di Dunford-Pettis, o Integrabilità uniforme – teorema di analisi funzionale e teoria della misura